Чемпионат Румынии по футболу 1947/1948 — 31-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика сезона на labtof.ro 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1948/1949
Румыния
Румыния
1947 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1948 году